Кудашев-2 — самолёт, сконструированный князем А. С. Кудашевым, построенный в 1910 году в мастерской Киевского политехнического института.

История

Конструкция 
По схеме был ферменный биплан, с нормальным горизонтальным оперением, рулем направления и дуговым шасси.

Технические характеристики  
 Экипаж: 1 человек
 Длина: 8,7 м
 Размах крыла: 10 м
 Высота: 
 Площадь крыла: 41 м²
 Профиль крыла:
 Масса пустого: 300 кг
 Масса снаряженного:
 Нормальная взлетная масса: 410 кг
 Максимальная взлетная масса: 
 Двигатель Гном Omega
 Мощность: 50 л.с.

Примечания

Литература 
 В. Татарчук, С. Кармаш, АиВ № 3 2010 г.

См. также 
 Кудашев, Александр Сергеевич
 Кудашев-1
 Кудашев-4

Экспериментальные самолёты Российской империи
Самолёты Кудашева
Появились в 1910 году в России